Chambellan pode se referir a:
 Chambellan (Haiti), uma comuna do Haiti.
 Rene Paul Chambellan, um escultor estadunidense.
 Moço de câmara, também chamado de Chambellan

Desambiguação
Desambiguações de topônimos